III kan have flere betydninger, heriblandt:

 Tallet 3 i romertal
 III (album) - album af Sorten Muld
 III (Morten Selmer-album) - album af Morten Selmer
 III (Take That-album) - album af Take That
 III (Jokke & Valentinerne-album) - album af Jokke & Valentinerne
 III, tredje år i den franske republikanske kalender - 22. september 1794 til 22. september 1795
 Et antal romerske legioner:
 Legio III Augusta
 Legio III Cyrenaica
 Legio III Diocletiana
 Legio III Gallica
 Legio III Isaura
 Legio III Italica
 Legio III Parthica